Fredrik Ohlsson (acteur) (1931), een Zweeds acteur
 Fredrik Ohlsson (golfer) (1979), een Zweeds golfer